Marcha Orientalis, de oostelijk gelegen prefectuur van het Beierse hertogdom; groter geheel: het Frankische rijk
Marcha Austriae of Oostelijke Mark, het latere autonome markgraafschap Oostenrijk (los van Beieren) en hertogdom Oostenrijk; groter geheel: Rooms-Duitse Rijk
Saksische Oostmark, oostelijk van de Elbe
Ostmark (gebied), de benaming van Oostenrijk na de Anschluß, 1938-1939
Ostmark (Eerste Wereldoorlog), een munteenheid die werd gebruikt tijdens de Duitse bezetting van een deel van Rusland tijdens de Eerste Wereldoorlog
Oost-Duitse mark
Östmark (Zweden)